Weberbachund Weberbachl sind die Namen von geographischen Objekten:

Gewässer:
 Weberbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach bei Gallmannsegg, Gemeinde Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Weberbach (Our), rechter Zufluss der Our bei Waldecho, Stadtgemeinde Sankt Vith, Provinz Lüttich, Belgien; mit zwei Oberläufen bis Waldecho:
 Großweberbach, rechter Oberlauf
 Kleinweberbach, linker Oberlauf
 Weberbach (Schöttlbach), rechter Zufluss von der Hochweberspitze des Schöttlbachs (zum Wölzer Bach, zur Mur) bis zum Schöttljagdhaus, Stadtgemeinde Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Weberbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Walke, Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Weberbach (Wehebach), rechter Zufluss des Wehebachs in der Gemeinde Hürtgenwald

Straße:
 Weberbach (Trier), im Stadtteil Mitte, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Weberbachl, rechter Zufluss des Perlbachs (zum Regen nach Wiesing) durch Trasching, beide Orte im Stadtgebiet von Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Webergraben